Carlos Meijide puede referirse a: 

Carlos Meijide (1936-2001), arquitecto español. 
Carlos Meijide (1953), pintor argentino residente en España desde 1990.